Дубровский, Константин:
* Дубровский, Константин Васильевич (1848—1915) — физик-методист, заведующий Педагогическим музеем военно-учебных заведений.
 Дубровский, Константин Владимирович (настоящая фамилия Кац; 1879—1943) — советский поэт, журналист и краевед.

Примечания